Salim steht für:

 Šalim, ugaritischer Gestirns-Gott
 šalim, aramäisches Wort für Frieden, siehe Salām
 Šalīm, Ortschaft in Oman, siehe Schalim (Oman)
 Salim, Form des Vornamens Selim

Salim ist der Familienname folgender Personen:

 A. K. Salim (* 1922), US-amerikanischer Altsaxophonist und Arrangeur
 Abdel Gadir Salim (* um 1950), sudanesischer Musiker
 Abdul Salim, ugandischer Fußballspieler
 Abdul Aziz Salim (* 1975), singapurischer Fußballspieler
 Agus Salim (1884–1954), indonesischer Politiker
 Akram El-Hadi Salim (* 1987), sudanesischer Fußballtorhüter
 Can Salim-Giasar (* 1997), deutscher Poolbillardspieler
 Dar Salim (* 1977), dänischer Schauspieler
 Ezzedine Salim (1943–2004), irakischer Politiker, Präsident des provisorischen irakischen Regierungsrats
 Fadhil Salim (* 1983), singapurischer Fußballspieler
 Gergely Salim (* 1972), dänischer Taekwondoin
 József Salim (1967–2022), ungarischer Taekwondoin
 Mamduh Muhammad Salim (1918–1988), ägyptischer Premierminister
 Masood Salim (* 1940), pakistanischer Bridge-Spieler
 Mohammed Salim (1904–1980), indischer Fußballspieler
 Naziha Salim (1927–2008), irakische Malerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Omar Salim (* 2003), ungarischer Taekwondoin
 Rama Salim (* 1993), kenianischer Fußballspieler
 Salim Ahmed Salim (* 1942), tansanischer Politiker und Diplomat
 Shaban Salim, kenianischer Fußballspieler
 Sudono Salim (1916–2012), indonesischer Unternehmer
 Sufian Salim, sudanesischer Fußballspieler
 Yusuf Salim (1929–2008), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Zam Salim (* 1973), englischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Salim, Jugendname des Mogulherrschers Jahangir

Siehe auch:
 Abu Salim
 Schalim